Høyanger (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Høyanger (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente